Ribar (serbokroatisch für Fischer) ist der Familienname folgender Personen:

 Bela Ribar (* 1930), jugoslawischer Physiker
 Ivan Ribar (1881–1968), jugoslawischer Politiker
 Ivo Lola Ribar (1916–1943), jugoslawischer Politiker (Sohn von Ivan Ribar)
 Monika Ribar (* 1959), Schweizer Managerin

Siehe auch:
 Hribar